László Ákos (1871–1946) hegedűművész
 László Ákos (1940) grafikus